Сезон 2013 года Чемпионата мира по ралли — 41-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 16 января в Монако и завершился 17 ноября в Великобритании. Volkswagen пришёл в серию в качестве конструктора, а Ford и Mini напротив прекратили заводскую поддержку, хотя и продолжили предоставлять свои автомобили клиентам.

Команда Volkswagen Motorsport победила на первый же год после дебюта в турнире новой модели Volkswagen Polo R WRC. А её ведущий пилот, француз Себастьен Ожье, впервые стал чемпионом мира, прервав 9-летнюю серию побед своего земляка, Себастьена Лёба. Для Ожье этот сезон стал самым успешным в карьере: 9 побед и 11 подиумов, 290 очков, отрыв от ближайшего преследователя — 114 очков.

Первую победу в карьере одержал испанский пилот Дани Сордо, а молодой бельгийский гонщик Тьерри Невилль впервые приехал на подиум на Ралли Мексики.

Победу в категории WRC-2 одержал бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица, занявший в общем зачете турнира 13 место. Первые очки в карьере заработал британец Элфин Эванс, занявший 12 место по итогам сезона (при этом, в категории WRC-2 он разместился на седьмом месте).

Календарь сезона 
Календарь сезона, включающий в себя 13 этапов, был анонсирован на заседании Всемирного совета по автоспорту, прошедшем 28 сентября 2012 года в Париже.

Изменения в календаре 
 Маршрут Ралли Греции был сильно сокращен: если в 2012 году было преодолено 409 км, то на этот раз — лишь 306 км.
 По традиции, начатой в 2008 году, в нечетный год Ралли Австралии проводится вместо Ралли Новой Зеландии. Впрочем, уже на следующий год это чередование было прекращено, и Ралли Австралии начало проводиться каждый год (за исключением 2019-20 годов, когда этапы были отменены по различным причинам).
 Ралли Италии был перенесен с октября на июнь.
 Был пересмотрен маршрут Ралли Швеции: теперь он частично проходил на территории Норвегии и включал некоторые этапы, ранее входившие в Ралли Норвегии.

Команды и пилоты

Составы команд

Переходы пилотов 
 На Парижском автосалоне 2012 девятикратный чемпион серии Себастьен Лёб заявил, что в сезоне 2013 года примет участие лишь на нескольких этапах Чемпионата мира.
 Нассер Аль-Аттия, выступавший в 2012 году при поддержке Citroën, в 2013 году выступал за команду Qatar World Rally Team, использующую автомобили Ford Fiesta RS WRC. Сюда же перешел из молодёжной команды Citroën молодой бельгиец Тьерри Невилль. Хотя первоначально Citroën планировал сажать Тьерри за руль основной команды на тех этапах, где не поедет Себастьен Лёб.
 Брайан Боффье, выигравший Ралли Монте-Карло в 2011 году в серии IRC, дебютирует на автомобилях класса WRC в Ралли Монте-Карло на Citroën DS3 WRC, зарегистрированного в частном порядке.
 Яри-Матти Латвала перешел в команду Volkswagen Motorsport в пару к Себастьену Ожье. Латвала назвал решение Форда о прекращении заводской поддержки ключевым моментом в его желании поменять команду.
 Андреас Миккельсен выступал за команду Volkswagen Motorsport на отдельных этапах.
 Евгений Новиков был переведен из дочерней команды M-Sport в основную.
 Мадс Остберг покинул команду Adapta World Rally Team и перешел в Qatar M-Sport World Rally Team.
 Отт Тянак лишился места в M-Sport .
 Дани Сордо вернулся в Citroën World Rally Team после двух лет в Mini WRC Team.

В преддверии сезона 
Решение Себастьена Лёба проехать лишь 4 этапа в сезоне означало то, что впервые за девять лет мир увидит нового чемпиона в мировом ралли. Наиболее вероятными претендентами на титул при этом выглядели неоднократные призёры Чемпионата Микко Хирвонен и Яри-Матти Латвала, а также амбициозный француз Себастьен Ожье, который был напарником Лёба в 2010-11 годах. В 2012 году Ожье выступал на недостаточно конкурентоспособной Škoda Fabia S2000, но на новой Volkswagen Polo R WRC готов был дать бой своим более опытным соперникам. К старту чемпионата на его счету было 7 побед и 14 подиумов (лучшим результатом по итогам сезона было третье место в 2011 году). В свою очередь, Хирвонен был четырежды вице-чемпионом (причем в 2009 уступил всего одно очко в борьбе за титул) и дважды третьим, а также имел в активе 15 побед и 61 подиум. У Латвалы статистика также была весьма солидной: дважды призёр в 2010 и 2012 годах, 7 побед и 32 подиума.

Ход чемпионата

Этапы и призёры 

Очередная уверенная победа, от старта до финиша, от Себастьена Ожье — уверенно держал он свой отрыв от Яри-Матти Латвалы. Также уверенно шел на третьем месте весь уик-энд и Тьерри Невилль. Количество выигранных СУ: Ожье — 9, Латвала — 5, Невилль — 3, Сордо и Миккельсен — по 2, Остберг — 1.

Примечания
 † — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:
 1 2 3 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (3 — за 1-е место, 2 — за 2-е, 1 — за 3-е).

Личный зачёт WRC-2

Зачёт производителей

Достижения и статистика 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды) 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

График положения пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2013 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2013 году
Сезоны WRC